Europamästerskapet i landhockey för herrar 1978 var den tredje upplagan av Europamästerskapet i landhockey. Turneringen spelades i Hannover i Västtyskland och vanns av Västtyskland.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Spel om nionde- till tolfteplats

Spel om femte- till åttondeplats

Spel om första- till fjärdeplats

Slutställning

Källor
Todor66.com. Arkiverad 5 december 2017.

1978
1978 i Västtyskland
Sportevenemang i Hannover
Sportåret 1978
Internationella sportevenemang i Västtyskland
Landhockey i Västtyskland
Hannover under 1900-talet